Губари — название населённых пунктов:

Россия 
 Губари — село в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
 Губари — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Украина 
 Губари — село в Репкинском районе Черниговской области.